Příjmení Šuba může označovat:

 Andrej Šuba (* 1952) – slovenský historik
 Oldřich Šuba (* 1948) – český vysokoškolský pedagog
 Petr Šuba (* 1974) – český fotbalový záložník